Franciaország
Villette, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Villette, település Franciaországban, Yvelines megyében
Villette-sur-Ain, település Franciaországban, Ain megyében
Villette-sur-Aube, település Franciaországban, Aube megyében
Villette-lès-Arbois, település Franciaországban, Jura megyében
Villette-lès-Dole, település Franciaországban, Jura megyében
Villette-de-Vienne, település Franciaországban, Isère megyében
Villette-d’Anthon, település Franciaországban, Isère megyében

 Olaszország
Villette, település Olaszországban, Piemont megyében